Chodźko kan syfta på:

 Aleksander Chodźko (1804–1891), polsk orientalist och slavist
 Ignacy Chodźko (1794–1861), polsk författare
 Leonard Chodźko (1800–1871), polsk historiker
 Lysette Chodźko (född 1963), brittisk skådespelare med artistnamnet Lysette Anthony

Polska efternamn